Борис Иванович Новиков () — русский писатель, основатель и редактор литературно-художественного журнала «Сибирский край».

Биография 
Борис Иванович Новиков родился 22 мая 1938 года в посёлке Бакал Бакальского поссовета Саткинского района Челябинской области, ныне город — административный центр Бакальского городского поселения того же района и области.

В 1954-1956 годах учился в Железнодорожном училище № 1 г. Кургана по специальности слесарь по ремонту паровозов.

С 1957 по 1961 годы служил в Советской Армии. После службы работал фрезеровщиком механического завода.

В 1972 году окончил Тюменский лесотехнический техникум, работал в лесной промышленности Тюменской и Курганской областей.

Работал заведующим лечебно-оздоровительным комплексом в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г. А. Илизарова.

В 2001 году основал и редактировал литературно-художественный журнал «Сибирский край» (выпустил 12 номеров, после смерти Б.И. Новикова редактором стал В.П. Кветков).

Член Союза писателей России с 2007 года, получить членский билет в Курганской областной писательской организации не успел.

Борис Иванович Новиков умер 30 июля 2007 года в городе Кургане, похоронен  города Кургана Курганской области

Творчество 
В литературу пришел в солидном возрасте — после 50 лет. Б.И. Новиков был путешественник, объездил двадцать зарубежных стран.

Автор поэтических сборников и прозаической книги «Рыцарь мечты».

Книги:

Награды и премии 
 Лауреат курганской городской премии «Признание» 
 Стипендия Российского Союза профессиональных литераторов (г. Москва)

Выпускники Курганского института железнодорожного транспорта
Фрезеровщики
Персоналии:Тюмень
Члены Союза писателей России